Wołów (gemeente), gemeente in Wołowski.
 Wołów (Wołowski), hoofdplaats van deze gemeente.
 Wołów (Święty Krzyż), plaats in Święty Krzyż, gemeente Bliżyn.
 Wołów (district)